Ю́рий Емелья́нов: 
 Емельянов, Юрий Васильевич (род. 1937) — советский и российский писатель, историк;
 Емельянов, Юрий Викторович (род. 1963) — российский тренер по боксу.
 Емельянов, Юрий Николаевич (род. 1934) — советский и российский историк.